Александра Павловна Белых (род. 1942) — русская советская рабочая, депутат Верховного Совета СССР.

Биография 
Родилась в 1942 году. Русская. Образование среднее. Беспартийная.

С 1959 года помощник кочегара, отбельщица, а с 1962 года — старшая отбельщица производства вискозной целлюлозы Котласского целлюлозно-бумажного комбината имени 50-летия ВЛКСМ, Архангельская область. Работала на заводе до 1987 года.

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-10 созывов (1974—1984) от Котласского избирательного округа № 114 Архангельской области. Делегат X съезда профсоюзов работников лесной и бумажной промышленности.

В настоящее время — член Совета ветеранов Коряжмы, член Совета старейшин при главе города Коряжмы.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 медаль «За трудовую доблесть» (1973)
 Почётный гражданин Коряжмы (1987)

Примечания

Источники 
 , с. 62.
 ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА — ИЗ КОРЯЖМЫ
 Заслуженные люди Коряжмы
 Совет старейшин города

Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Почётные граждане Коряжмы
Рабочие СССР